Савостья́нов (женская форма — ) — русская фамилия. Известные носители:

 Савостьянов, Александр Александрович (1871—1947) — профессор-медик, бургомистр Винницы в годы немецкой оккупации.
 Савостьянов, Алексей Владимирович (1909—1993) — советский актёр театра и кино.
 Савостьянов, Вадим Константинович (1941—2020) — советский и российский ученый-почвовед, директор НИИ аграрных проблем Хакасии Сибирского отделения РАСХН, Заслуженный агроном РФ (1993).
 Савостьянов, Владимир Владимирович (в монашестве Серафим; род. 1971) — архиерей Русской Православной Церкви, епископ Тарусский, викарий Калужской епархии.
 
 Савостьянов, Матвей Никифорович (1853 — ?) — станичный атаман, депутат Государственной думы I созыва от области Войска Донского.
 Савостьянов, Павел Александрович (1904—1974) — советский спортсмен-универсал; тренер и судья.
 Савостьянов, Сергей Иванович (1907—1987) — Герой Советского Союза.
 Савостьянов, Фёдор Васильевич (1924—2012) — советский и российский живописец.
 Савостьянов, Юрий Петрович (род. 1937) — российский дипломат.

См. также 
 Севостьянов
 Севастьянов